V Международные зимние игры глухих прошли в коммуне Оре, Швеция. Игры проводились с 12 по 16 марта 1963 года, участие в них приняли 60 спортсменов из 9 стран.

Виды спорта 
Программа V Международных зимних игр глухих включала 2 спортивные дисциплины:

Страны-участницы 

В V Международных зимних играх глухих приняли участие спортсмены из 9 государств:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Международного комитета спорта глухих 
 V Международные зимние игры глухих  на Deaflympics.com

Зимние Сурдлимпийские игры
1963 год в спорте